Hoax steht für
 Hoax, Falschmeldung
 Poni Hoax, französische Band 
 Terry Hoax, deutsche Band 
 The Hoax, US-amerikanisches Filmdrama von Lasse Hallström (2006)
 The Hoax (Clifford Irving), Roman
 The Hoax (Bluesband), britische Bluesband